Slowaaks voetbalelftal (mannen)
 Slowaaks voetbalelftal (vrouwen)
 Slowaaks voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Slowaaks olympisch voetbalelftal (mannen)